Ю́рий Петро́вич Гнедо́вский (род. 3 июня 1930, Свердловск) — российский и советский , народный архитектор Российской Федерации (2002), лауреат Государственной премии СССР (1991), лауреат премии Президента России в области литературы и искусства (2000), академик Российской академии архитектуры и строительных наук.

С 1993 года — президент Союза архитекторов России (в настоящее время — почётный президент) и первый президент Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ. Член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Биография 
Родился 3 июля 1930 года в городе Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье русских интеллигентов. Отец — П. Е. Гнедовский и мать — В. К. Ванюкова работали инженерами-проектировщиками в области строительства промышленных и жилых зданий. Дед по линии матери — К. А. Ванюков — известный агроном. Дед по линии отца — православный священник, служил в Омске, на Дальнем Востоке, а в конце жизни — в Москве, в храме Всех Святых на Соколе.

В 1954 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ). Ученик И. Е. Рожина и А. П. Великанова, научный руководитель — А. Н. Душкин.

В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте общественных зданий Академии архитектуры. Продолжил работу в НИИ общественных зданий в качестве старшего научного сотрудника, заведующего отделом.

Постройки 

Кинотеатр Электрон.
Здание кинотеатра «Электрон» на площади Юности
было построено в 1966 году.

Проекты 
 Общественный центр в Нижнем Новгороде
 Дом культуры имени А. С. Серафимовича в Москве
 Театральный и коммерческий центр им. Вс. Мейерхольда
 Российский культурный центр на Краснохолмской набережной.
 Комплекс Театра на Таганке (Государственная премия СССР, 1991).
 Свиссотель Красные Холмы (2003—2005)

Монографии 
 «Кинотеатры с широким экраном» (1959)
 «Кинотеатры. Основы проектирования» (1968)
 «Архитектура общественных зданий» (1980)
 «Архитектура советского театра» (1986)
 «Концертные залы: типология» (1987).

Автор более 60 статей в архитектурных журналах.

Премии и награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (17 мая 2006 года) — за большой вклад в развитие отечественной архитектуры и градостроительства, многолетнюю творческую деятельность
 Орден Почёта (18 декабря 1997 года) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Народный архитектор Российской Федерации (28 октября 2002 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Заслуженный архитектор РСФСР (1986)
 Благодарность Президента Российской Федерации (4 июля 2000 года) — за большой вклад в развитие отечественной архитектуры и градостроительства
 Государственная премия СССР (1991)
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 1999 года (17 февраля 2000 года)
 Премия Правительства Москвы в области литературы и искусства (2005)
 Российская национальная премия в области архитектуры «Хрустальный Дедал» (2003)
 Диплом Всемирного архитектурного бьеннале в Софии
 Диплом I степени смотра лучших архитектурных произведений (1992—1994) на фестивале «Зодчество-94»
 Диплом за лучшую книгу по архитектуре (в рамках фестиваля «Зодчество-2001»)
 Медаль Союза польских архитекторов.
 Почётный член Американского института архитекторов, Королевского института архитекторов Ирландии, Союзов архитекторов Польши и Грузии.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070327041423/http://www.biograph.ru/bank/gnedovski.htm
 http://www.mka.mos.ru/mka/mka.nsf/va_WebPages/BiryukovBioRus
 https://web.archive.org/web/20160304192242/http://www.rusperson.com/html/18/RU01000818.htm
 https://web.archive.org/web/20090411042919/http://www.sovarch.ru/arch/g/653

Выпускники МАРХИ
Действительные члены РАХ
Архитекторы Российской Федерации
Члены Союза архитекторов России
Кандидаты архитектуры
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства